Болотиха — топоним в России.

 Болотиха — урочище, Архангельская область, координаты 64°55' с. ш. 37°48' в. д..
 Болотиха — падь, Забайкальский край, координаты 50°02' с. ш. 116°30' в. д..
 Болотиха — река, Новгородская область, координаты 58°54' с. ш. 33°25' в. д..
 Болотиха — река, Новгородская область, координаты 58°57' с. ш. 33°18' в. д..

Примечания

См. также 
 Болотихово — деревня, Брянская область.